Первый дивизион Мальты 1948/1949 () — 34-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1948/1949
Мальта
Мальта
1948 год на Мальте
1949 год на Мальте